89-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 89-й меридиан восточной долготы
 89-й меридиан западной долготы

См. также 
 89-я параллель северной широты
 89-я параллель южной широты